Malagassisch voetbalelftal (mannen)
 Malagassisch voetbalelftal (vrouwen)